16-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1976 () проводился в городе Виннипег (провинция Манитоба) c 28 февраля по 5 марта 1976 года. В провинции Манитоба чемпионат проводился во 2-й раз, в Виннипеге — во 2-й раз.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады. Со следующего чемпионата их стало 11.

Чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (для команды, которую возглавляла скип Линдси Дэви, это была 1-я победа в чемпионатах). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Gail Lee), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Dawn Ventura).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в тай-брейк за розыгрыш 1-го и 2-го мест

Тай-брейк

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Rosters - STOH - Soudog's Curling History Site

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1976

1976
Спортивные соревнования в Виннипеге
Спорт в Канаде в 1976 году
Февраль 1976 года
Март 1976 года